Anzolesi – abitanti di Anzola d'Ossola
Anzolesi – abitanti di Anzola dell'Emilia